Ebstein może odnosić się do:
 Jakub Epstein (Ebstein)
 Katja Ebstein
 Wilhelm Ebstein
 Anomalia Ebsteina
 Gorączka Pela-Ebsteina